Miga o migas puede hacer referencia a

 la miga es la parte interior del pan;
 las migas son un plato típico iberoamericano,
 migas ruleras, variante manchega,
 migas a la alentejana; variante portuguesa;
 migas serranas, variante jiennense;
 migas con chocolate, variante del levante español;
 las migas de niño, dulce conquense;
 en Argentina y Uruguay, el sándwich de miga es una clase de sándwich;
 en informática, la miga de pan es una técnica de navegación en cadena (1 > 1.1 > 1.1.1, etc.);
 Las Migas, grupo de flamenco fusión de Barcelona, España;
 Migas, un género de arañas migalomorfas;
 Miga, localidad en el norte de Nigeria.